Hesselborn ist der Name von:

 Hesselborn (Niedersteinbach), Quelle bei Niedersteinbach im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Hesselborn (Riegelsberg), Quelle in Riegelsberg im Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Hesselborn (Wüstung), abgegangenes Dorf bei Klettbach im Landkreis Weimarer Land, Thüringen